Kabinett Pak Pong-ju steht für folgende Regierungen Nordkoreas:

 Kabinett Pak Pong-ju I (2003–2007)
 Kabinett Pak Pong-ju II (2013–2014)
 Kabinett Pak Pong-ju III (2014–2019)